Action Man (actiefiguur)
 Action Man, animatieserie uit 1995
 Action Man, animatieserie uit 2000